Брезовице () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Брезовицах проживало 58 человек. Расположено на границе с Черногорией

Население 
В населении деревни подавляющее большинство составляют сербы, остальных национальностей очень незначительное количество.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 57 человек (98,76 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 0 человек (0,00 %); 
 югославы — 1 человек (1,72 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской